Dugesia cretica és una espècie de triclàdide dugèsid que habita els rius i rierols de les ïlles de Creta i Tinos, Grècia. També és probable que es trobi a Xipre i a l'illa grega de Sèrifos. La localitat tipus de D. cretica és un rierol proper a Meskla, Theristo, Creta. Els espècimens emprats en la descripció original feta per Roman Kenk l'any 1930 van ser recollits per H. J. Wichmann l'any 1927.

Aquests animals superen els 8 mm de longitud i tenen una amplada d'uns 2 mm.

Sistemàtica

Assignacions errònies 
S'han descrit individus presumptament pertanyents a aquesta espècie a Romania, Turquia, Grècia i Iran, i Israel, però les descripcions que se'n van fer són dubtoses i pot tractar-se d'espècies diferents estretament emparentades amb D. cretica.

La Dugesia cretica descrita a Israel en realitat era D. golanica. Va ser erròniament assignada a la forma B de D. cretica (originària d'Iran) per la similitud superficial de l'estructura de l'adenodàctil. De fet, la forma B de D. cretica descrita per de Beauchamp era, al seu torn, D. iranica.

Filogènia 
L'anàlisi molecular més completa de Dugesia realitzada fins avui indica que D. cretica és el grup germà de la resta d'espècies gregues conegudes incloses en el treball (totes excepte D. minotauros).

Referències 

Cretica